Colonia Nicolich – comune dell'Uruguay, situato nel Dipartimento di Canelones
 Marino Nicolich – calciatore italiano